Яблоня бутанская () — вид кустарников или невысоких деревьев рода  семейства .

Ареал вида включает Бутан, а также территорию Китая — Тибетский автономный округ и провинции Ганьсу, Шэньси и Сычуань.

Описание 
Цветки сливочно-белые, слегка ароматные, распускаются в мае. Плоды грушевидной формы, красного или жёлтого цвета. Листья средней величины, летом зелёные, а осенью приятных оттенков. Высота — от 3 до 4 метров. Крона — от 3 до 4 метров.

Систематика 
Впервые описан как . В 1994 году Джеймсом Фиппсом (James Bird Phipps) были опубликованы результаты исследования, на основании которых он сделал вывод, что Pyrus bhutanica — тот же вид, что и , и, соответственно этому, ввёл новое название Malus bhutanica (новая комбинация, comb. nov.). Такой взгляд на этот таксон, однако, не является общепризнанным: в базе данных The Plant List название  имеет статус unresolved name, то есть относительно него нельзя однозначно сказать, следует ли его использовать как название самостоятельного вида либо следует свести его в синонимику других таксонов, в то время как название  является признанным (статус accepted name).

Примечания

Ссылки 
 Flora of China

Яблоневые
Флора Азии